Der Gundersen-Wettkampf Großschanze/10 km in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 18. Februar statt.

Ergebnisse

Skispringen 
13:30 Uhr

Skilanglauf 
16:00 Uhr

Weblinks 
 

Gundersen Großschanze